Chéri (Chérie) steht für:
 Chéri (Colette), Roman der französischen Schriftstellerin Colette aus dem Jahr 1920
 Chérie (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Chéri (Niger), Dorf in Niger
 der Titel mehrerer auf dem Roman basierender Spielfilme:
 Chéri (1950) von Pierre Billon
 Chéri (1962) von François Chatel
 Chéri (1973) von Claude Whatham
 Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten (Chéri, 2009) von Stephen Frears
 Chérie FM, Radiostation
 Cheri-Kloster, ein Kloster des tibetanischen Buddhismus in Bhutan

Chéri bzw.Cheri ist der Familienname folgender Personen:
 Fernand J. Cheri OFM (* 1952), US-amerikanischer Bischof
 Rose Chéri (1824–1861), französische Schauspielerin
 Tina Cheri (* 1973), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Victor Chéri (1830–1882), französischer Komponist 

Siehe auch:
 Chéri Maurice (eigentlich Charles Maurice Schwartzenberger, 1805–1896), deutscher Schauspieldirektor französischer Herkunft 
 Liberté chérie, Freimaurerloge
 Mon Chéri, Süßware
 Chéry
 Chery
 Cherry
 Cheryl